Calabacilla hace referencia a varios artículos:

Botánica
 Calabaza o calabacilla, nombre vulgar de varias plantas que son "calabazas pequeñas" o "calabazas que se cosechan inmaduras";
 nombre común de la planta Aristolochia paucinervis 
 nombre común de la planta Coronilla scorpioides

Lugares
 Calabacilla (localidad), localidad de la Argentina.